CCZ steht für:
 Corporate Compliance Zeitschrift – Zeitschrift für Haftungsvermeidung im Unternehmen
 Corporationen Convent Zürich

Abkürzung